Casotto ima više značenja:
 Casotto, Alessandria
 Casotto, Asti
 Casotto, Brescia
 Casotto, Mantua
 Casotto, Pavia
 Casotto, Treviso
 Casotto, Vicenza